Ла-Ос-де-ла-Вьеха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас.  Население — 88 человек (на 2010 год).

Местная церковь построена в XV или начале XVI века в готическом стиле, имеет пристройку XIX века.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля